Апостольский нунций в Республике Армения — дипломатический представитель Святого Престола в Армении. Данный дипломатический пост занимает церковно-дипломатический представитель Ватикана в ранге посла. Апостольская нунциатура в Армении была учреждена на постоянной основе 24 мая 1992 года.

В настоящее время Апостольским нунцием в Армении является архиепископ Жозе Авелину Беттанкур, назначенный Папой Франциском 1 марта 2018 года.

История 
Апостольская нунциатура в Армении была учреждена на постоянной основе 24 мая 1992 года, бреве «Armeniam Nationem» папы римского Иоанна Павла II. Однако апостольский нунций не имеет официальной резиденции в Армении, в его столице Ереване и является апостольским нунцием по совместительству, эпизодически навещая страну. Резиденцией апостольского нунция в Армении является Тбилиси — столица Грузии.

Апостольские нунции в Армении 
 Жан-Поль-Эме Гобель — (7 декабря 1993 — 6 декабря 1997 — назначен апостольским нунцием в Гвинее-Бисау, Кабо-Верде, Мали, Сенегале и апостольским делегатом в Мавритании);
 Петер Штефан Цурбригген — (13 июня 1998 — 25 октября 2001 — назначен апостольским нунцием в Латвии, Литве и Эстонии);
 Клаудио Гуджеротти — (7 декабря 2001 — 15 июля 2011 — назначен апостольским нунцием в Белоруссии);
 Марек Сольчинский — (15 декабря 2011 — 25 апреля 2017 — назначен апостольским нунцием в Танзании);
 Жозе Авелину Беттанкур — (1 марта 2018 — по настоящее время).

См. также 
 Католицизм в Армении.

Ссылки 
 Апостольская нунциатура в Армении на gcatholic.org;
 Бреве Armeniam Nationem, AAS 92 (2000), p. 312.

Армения